1401 км, 1401-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
Железнодорожная Будка 1401-й км — населенный пункт в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России
 железная дорога

 1401 км — пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 515342.
 1401 км — пассажирская платформа,  Северо-Кавказская железная дорога. Код 514243.